Plusieurs œuvres portent ce titre :
 Quatuor à cordes  de Ludwig van Beethoven
 Quatuor à cordes  d'Ernest Bloch
 Quatuor à cordes  de Johannes Brahms
 Quatuor à cordes  de Frank Bridge
 Quatuor à cordes  de Dmitri Chostakovitch
 Quatuor à cordes  d'Ernő Dohnányi
 Quatuor à cordes  d'Antonín Dvořák
 Quatuor à cordes  d'Alexandre Glazounov
 Quatuor à cordes  de Henryk Górecki
 Quatuor à cordes  de Paul Hindemith
 Quatuor à cordes  d'Arthur Honegger
 Quatuor à cordes  d'Ernst Křenek
 Quatuor à cordes  de Mozart
 Quatuor à cordes  de Vítězslav Novák
 Quatuor à cordes  de Max Reger
 Quatuor à cordes  de Giacinto Scelsi
 Quatuor à cordes  d'Arnold Schönberg
 Quatuor à cordes  de Franz Schubert
 Quatuor à cordes  de Wilhelm Stenhammar
 Quatuor à cordes  de Piotr Ilitch Tchaïkovski
 ''Quatuor à cordes   de Michael Tippett